San Generoso di Ortona dei Marsi (III secolo – 304 d.C.) – martire
 San Generoso di Tivoli (... – VI secolo) – vescovo e martire

Pagine correlate
Generoso